Journal of Mathematical Inequalities, međunarodni znanstveni časopis sa sjedištem u Hrvatskoj
James Madison Institute
Jennings Musical Instruments
JMI – Journal of Music in Ireland
Java Metadata Interface